

Patronymes 

 Alberto Selva, homme politique saint-marinais.
 Andy Selva, footballeur saint-marinais.
 Blanche Selva, pianiste française.
 Christian Selva, chanteur français.

Toponymes

Selva, ville d'Argentine située à environ 63° de longitude et 30° de latitude sud.

Selva, centre de recherche biologique à Puerto Viejo de Sarapiquí.

Selva, une comarque située dans la province de Gérone en Catalogne.
 Selva, commune de  (2018) sur l'île de Majorque aux îles Baléares.

Selva, ancienne commune française des Pyrénées-Orientales, aujourd'hui intégrée à Maureillas-las-Illas.

Selva dei Molini, commune d'Italie dans la province de Bolzano.
 Selva di Cadore, commune d'Italie dans la province de Belluno.
 Selva di Progno, commune d'Italie dans la province de Vérone.
 Selva di Val Gardena, commune d'Italie dans la province de Bolzano.

Selva, ville de Norvège située à environ 10° de longitude et 64° de latitude sud.

Selva, un parc naturel au Pérou.

Selva, localité de la commune de Tujetsch dans le canton des Grisons.

Nom commun 
 Selva : forêt vierge, jungle, en Amérique centrale et du Sud.

Devise militaire 
3e régiment étranger d'infanterie#Devise